Kangkung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kangkung, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Kangkung (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 110,12), Jawa Tengah, 
 Desa Kangkung (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 110,52), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Kangkung, administrativ by, Lampung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar